Riu Xallas, riu gallec que desemboca a l'oceà Atlàntic;
 Comarca del Xallas, comarca de la província de la Corunya;
 Xallas, parròquia del municipi corunyès de Negreira;
 Xallas de Abaixo, llogaret del municipi corunyès de Negreira;
 Xallas de Castriz, parròquia del municipi corunyès de Santa Comba;
 Xallas, llogaret del municipi corunyès de Cee.